Статик и Бен Эль Тавори () — израильский музыкальный дуэт хип-хопера Лираза Руссо (он же «Статик») и певца стиля мизрахи Бен Эля Тавори. Музыкальный продюсер — Ярден Пелег (он же ).

Участники

Статик 
Лираз Руссо (; родился 8 декабря 1990 г.), творческий псевдоним  (). Был усыновлён богатой израильской парой, Моше и Ницой Руссо, в возрасте четырёх месяцев, получил еврейское воспитание в Хайфе. Предполагает, что родился в Латинской Америке. Начал учиться играть на фортепиано в возрасте трёх лет, а позже переключился на гитару. В 15 лет выступал на муниципальных фестивалях с молодёжной группой из Хайфы. Прошёл обязательную военную службу в Армии обороны Израиля в качестве офицера ВВС Израиля, но был досрочно демобилизован по состоянию здоровья и начал работать с музыкальным продюсером Омри Сегалем, что открыло ему двери в музыкальную индустрию. Сценический псевдоним «Статик» — прозвище, которое дал ему друг детства. Прорыв в музыкальной карьере произошёл в 2015 году, после совместного с DJ Gal Malka сингла «Ба ла лиркод» («Ей хочется танцевать»), который вошёл в плейлист армейского , одного из определяющих Ежегодный рейтинг израильских песен на иврите, и стал одним из самых успешных израильских синглов года.

Бен Эль Тавори 
Бен Эль Тавори (; родился 22 декабря 1991 г.) — сын израильского певца . У Бен Эля Тавори йеменские и марокканские корни, родители развелись, когда он был ребёнком. В 2005 году, в возрасте 14 лет, он впервые спел публично со своим отцом. В 2007 году, в возрасте 16 лет, прошёл прослушивание в седьмой сезон израильского реалити-шоу талантливых вокалистов «» вместе со своим сводным братом по отцу Даниэлем, но был принят только его брат. Служил в ВВС Израиля. В марте 2011 года выпустил свой дебютный альбом. Сотрудничество со  и  над песней израильского рэпера  «#DubiGal» стало прорывом для Бен Эля Тавори.

Джорди 
Ярден Пелег (; родился 20 января 1987 г.), творческий псевдоним  (), родился в Кирьят-Моцкине в еврейской семье. Джорди часто навещал отца на радиостанции, где тот работал радиоведущим, в 12 лет начал заниматься музыкой, в 17 бросил школу и спродюсировал свою первую песню, в 18 лет устроил у себя дома студию звукозаписи. В 2013 году начал работать независимым продюсером. Сотрудничал с разными артистами и впервые встретил  во время работы над песней группы KYD, в которой также участвовали израильский певец в стиле реггетон .

Музыкальное сотрудничество 
Музыкальное сотрудничество , Бен Эля Тавори и  началось с работы над синглом рэпера  2015 года «#DubiGal». Первый сингл «Барби» был выпущен в ноябре 2015 года, имел успех и вошёл в плейлист , став второй песней Статика и первой песней Тавори в музыкальном сотрудничестве с Джорди. Три месяца спустя они выпустили свой второй сингл «Квиш ха-Хоф» («Прибрежное шоссе»), навеянный множеством поездок по прибрежному шоссе Израиля, поскольку Статик продолжал жить в Хайфе, в то время, как Бен Эль обитал в Тель-Авиве.

Их третья песня «Сильсулим» («Трели») (58 млн просмотров на 2022 год в YouTube), вышедшая в июне 2016 года, стала «Песней года» в ежегодном песенном хит-параде израильского радио «Решет Гимель», «Прорывом года» в чарте радио Гальгалац, также принеся дуэту титул «Люди года». В сентябре 2016 года они выпустили песню «Стам» («Просто»). Их пятый сингл «Захав» («Золото») вместе с видеоклипом на тему 1950-х годов вышел в январе 2017 года.

Начиная с четвёртого сезона Статик и Бен Эль входили в состав судейской бригады израильского реалити-шоу «».

В 2017 году дуэт выиграл премию ACUM в категории «Достижение года» имени Инбаль Перльмуттер, участвовал в израильском фестивале песен , получил рекламный контракт израильского одёжного бренда Castro.

В 2017 году вышла песня на бразильскую тему «Tudo Bom», с несколькими словами на португальском языке. Эта песня стала широко популярной в Израиле, а также привлекла значительное внимание в Бразилии. Пара была приглашена посетить посольство Бразилии и встретиться с послом Бразилии в Израиле. Песня побила рекорд по количеству просмотров израильской песни на YouTube за один день. По состоянию на 2022 год «Tudo Bom» набрала 74 млн просмотров на YouTube и находится на третьем месте после хитов Неты Барзилай «Bassa Sababa» (273 млн просмотров) и «TOY» (167 млн просмотров).

В октябре 2017 года новая песня «Ха-Коль Ле-Това» побила рекорд по количеству проигрываний израильской песни на радио за один день — 80, что превышает предыдущий рекорд (66), также установленный Статиком и Бен Элем с песней Tudo Bom.

В 2018 году вышло пять песен, в том числе песня «Kawaii» на японскую тематику, а также первая английская песня «Broke Ass Millionaire» на мелодию «Сильсулим». В марте 2018 года дуэт подписал десятилетний контракт с Capitol Records на выпуск семи международных альбомов на английском языке. Однако основным направлением их деятельности оставался Израиль.

В 2019 году были выпущены ещё четыре песни, в том числе англоязычная версия «Tudo Bom», сделанная в сотрудничестве со звездой мирового масштаба J Balvin (более 3 млрд просмотров его клипа «Mi Gente» на 2022 год). Два их сингла на иврите в 2019 году были созданы в сотрудничестве с израильской певицей , израильским хип-хопером  .

В 2020 году вышло семь синглов, в том числе «Ferher Up (Na, Na, Na, Na, Na)» и сингл на английском в сотрудничестве с Pitbull. Другими их английскими синглами 2020 года были «Milli», созданные в сотрудничестве с Flipp Dinero, и «Shake Ya Boom Boom» с will.i.am. В июне 2020 года они выпустили песню «Habib Alby» с певицей  в качестве официального гимна Недели гордости в Тель-Авиве в 2020 году. Текст песни на иврите, но содержит английские и арабские фразы, в том числе название песни, в переводе с арабского «Любовь моего сердца». В 2020 году вышло ещё четыре сингла на иврите, в одном из них пела Мири Месика, а в другом — Анна Зак. Также дуэт написал и спел в составе 40 известных израильских исполнителей благотворительный сингл для поддержки больниц, борющихся с пандемией COVID-19— «Катан Алейну» («Мы справимся»).

В июне 2021 года Статик и Бен Эль выпустили свой дебютный альбом «Шива Йерехим» («Семь лун»). В альбоме семь песен, в шести — коллаборации с другими израильскими исполнителями. Также было выпущено пять синглов в течение 2021 года, а также песня на английском «Bella».

В августе 2022 года разразился скандал с угрозами Тавори бывшей жене Орталь Амар и их сыну Тав-Принсу. В результате, 25 августа, в аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram было объявлено о распаде дуэта по инициативе Статика. Выступления, которые были запланированы ещё до распада дуэта, не были отменены и состоялись.

В октябре 2022 года Статик информировал подписчиков Instagram, что продолжит работу с Тавори над новыми песнями.

Дискография

Альбом «Семь лун»

См. также 
 Музыка Израиля

Примечания 

Появились в 2015 году в Израиле
Музыканты Израиля
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Певцы и певицы на иврите